Landtagspräsident bezeichnet:
 Landtagspräsident (Deutschland), Vorsitzender eines deutschen Länderparlaments
 Landtagspräsident (Österreich), Vorsitzender eines österreichischen Länderparlaments
 Landtagspräsident (Liechtenstein), Vorsitzender des Liechtensteinischen Parlaments

Siehe auch